hrabstwo Cooper (ang. Cooper County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Cooper (ang. Cooper County) w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia